Antonello Venditti – cantautore italiano
Antonio Venditti – avvocato e politico italiano 
Antonio Venditti – scultore italiano
David Venditti – rugbista a 15 e allenatore di rugby francese 
Eugenio Venditti – calciatore italiano
Francesco Venditti – doppiatore e attore italiano 
Giovanbattista Venditti – rugbista a 15 italiano
Mario Venditti – avvocato e politico italiano 
Milziade Venditti – magistrato e politico italiano